Пукень () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Пукень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Пукень.
 Пукень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Мороєнь.